Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2013/14 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2013/14 wurde in jener Saison zum 24. Mal ausgetragen. Die Saison umfasste sechs Stationen in Europa und Nordamerika. Sie begann am 17. Dezember 2013 in Soldier Hollow und endete am 16. März 2014 in Kuusamo.

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2013/14

Weblinks 

2013/14
Nordische Kombination